КНРБ може да се отнася за:

 Купа на Народна република България
 Комбинирана номенклатура на Република България